Dal basso – album di Lou X e Disastro del 1993
 Dal basso – singolo di Emis Killa del 2016